Lindenallee steht für:
 Lindenallee (Alt Schwerin), siehe Liste der Baudenkmale in Alt Schwerin
 Lindenallee (Bremerhaven) – Wulsdorf
 Lindenallee (Köln), siehe Villenkolonie Köln-Marienburg
 Lindenallee (Tübingen),
 Lindenallee (Warlow), siehe Liste der Baudenkmale in Warlow
 Lindenallee (Wernigerode)
 Lindenallee (Kyselka), Naturdenkmal in Tschechien
 Baille-Maille-Lindenallee, Himmelkron, Bayern
 Friedrichsruher Lindenallee mit Umgebung, Naturdenkmal entlang der L 1050 zwischen Platzhof, Stadt Öhringen und Friedrichsruhe, Gemeinde Zweiflingen, beide im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Lindenallee Gudenhagen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Mosaiksteinpflaster und Lindenallee

 Lindenstraße (Begriffsklärung)
 Unter den Linden (Begriffsklärung)